Чупи́ра () — село, входит в Белоцерковский район Киевской области Украины.

География 
Село расположено на реке Насташке.

История 
Известно с начала XVI века. Первоначально было хутором, называвшимся по имени владельца. Приходская церковь построена в 1745 году. Священнослужители церкви:
 1836 — священник Петр Саввин Данилевский

Население 
Население по данным переписи 2001 года составляло 1309 человек.

Местный совет 
Село Чупира является административным центром Чупирянского сельского совета.

Адрес сельского совета: 09185, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Чупира, ул. Ленина, 10.

Примечания

Ссылки 
 Чупира на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Белоцерковского района